In Italia esistono alcuni teatri denominati Teatro Regio:

Teatro Regio – Parma
Teatro Regio – Torino